Грэм Уи́льямс () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Уильямс, Грэм Джордж (род. 1936) — валлийский футболист.
 Уильямс, Грэм Эван (род. 1938) — валлийский футболист и тренер.
 Уильямс, Грэм (регбист) (1944—1994) — британский и австралийский регбист.
 Уильямс, Грэм (крикетчик) (род. 1985) — английский крикетчик.
 Уильямс, Грэм (продюсер) (1945—1990) — британский продюсер.